267-я штурмовая авиационная дивизия (267-я шад) — соединение Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых сил РККА штурмовой авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 
 267-я штурмовая авиационная дивизия;
 5-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия;
 5-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская дивизия;
 5-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская Краснознамённая дивизия;
 5-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская Краснознамённая ордена Суворова дивизия;
 115-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская Краснознамённая ордена Суворова дивизия;
 Полевая почта 53825.

История и боевой путь дивизии 
267-я штурмовая авиационная дивизия сформирована 9 июня 1942 года на основании Приказа НКО № 00122 от 6 июня 1942 года на базе Управления Военно-воздушных сил 58-й армии Брянского фронта.

После завершения формирования дивизия вошла в состав 2-й воздушной армии Воронежского фронта и участвовала в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. В ходе этих боев дивизия потеряла 67 самолётов Ил-2. «За плохое руководство» командир дивизии полковник Плещивцев Борис Ильич 8 августа 1942 года был снят с занимаемой должности.

В конце октября дивизия вошла в состав 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта и участвовала в Сталинградской битве. Её части вели боевую работу в районах Серафимович, Перелазовский, Боковская, Тацинская, Морозовская, Каменск.

В ноябре они содействовали войскам 5-й танковой и 21-й армий Юго-Западного фронта в прорыве укреплений полосы обороны 3-й румынской армии на участке Ягодный — Клетская, в развитии фланговых ударов этих армий и выходе на реку Дон в районе Сухояновский, Калач. В декабре они поддерживали войска 1-й и 3-й гвардейских армий Юго-Западного фронта в ходе Среднедонской наступательной операции, затем при освобождении Донбасса, в Ворошиловградской наступательной операции. Её лётчики своим действиями обеспечивали форсирование наземными войсками реки Дон, уничтожали авиацию противника на аэродроме Морозовская, содействовали соединениям 3-й гвардейской армии в овладении станицей Боковская.

С января 1943 года дивизия в составе 1-го смешанного авиакорпуса 17-й воздушной армии поддерживала войска Юго-Западного фронта в ходе наступления на ворошиловградском направлении, затем в марте выведена в резерв Ставки ВГК.

За успешное выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками, организованность и дисциплину, за героизм личного состава 267-я штурмовая авиационная дивизия приказом НКО СССР переименована 1 мая 1943 года в 5-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию.

В составе действующей армии дивизия находилась с 9 июня 1942 года по 23 марта 1943 года.

Командиры дивизии 
 Полковник Плешивцев Борис Ильич, с 9 июня 1942 года по 8 августа 1942 года.
 Полковник Коломейцев, Леонид Викторович, с 12 августа 1942 года по 1 мая 1943 года.

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии не претерпевал изменения:

Участие в операциях и битвах 
 Воронежско-Ворошиловградская операция (1942) — с 6 июня по 24 июля 1942 года.
 Сталинградская битва — с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года
 Среднедонская операция — с 16 декабря 1942 года по 30 декабря 1943 года
 Ворошиловградская операция «Скачок» — с 29 января 1943 года по 18 февраля 1943 года

Присвоение гвардейских званий 
 267-я штурмовая авиационная дивизия 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР переименована в 5-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию.
 808-й штурмовой авиационный полк 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР переименован в 93-й гвардейский штурмовой авиационный полк.
 843-й штурмовой авиационный полк 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР переименован в 94-й гвардейский штурмовой авиационный полк.
 950-й штурмовой авиационный полк 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР переименован в 95-й гвардейский штурмовой авиационный полк.

Отличившиеся воины дивизии 
  Абдиров Нуркен Абдирович, сержант, лётчик 808-го штурмового авиационного полка 267-й штурмовой авиационной дивизии 1-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии 31 марта 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно
  Алексеев Борис Павлович, младший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 808-го штурмового авиационного полка 267-й штурмовой авиационной дивизии 1-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии 31 марта 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.

Примечания

Литература

Ссылки 
 115th Guards Zaporozhskaya Red Banner order of Suvorov Assault Aviation Division. The Luftwaffe, 1933- 45
 Боевой путь 874 шап

Штурмовые авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Участники Воронежско-Ворошиловградской операции (1942)
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Участники Ворошиловградской операции (1943)